

Patronyme 
 Pierrot Sapu

Toponyme 
 , village du Dehdasht-e Sharqi Rural District.
 , village du Dehdasht-e Sharqi Rural District.

Autres 
  (SAPU).
 .

Homonymie
Homonymie de patronyme